Haselgraben heißen folgende geographische Objekte:

 Haselgraben (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Haselgraben (Gemeinde Ybbsitz), Ortschaft und Katastralgemeinde von Ybbsitz, Niederösterreich
 Haselgraben (Gemeinde Lichtenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lichtenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haselgraben (Gemeinde Hellmonsödt), Ortsteil von Hellmonsödt, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Haselgraben (Gemeinde Paldau), Ortsteil von Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

sowie:
 Haselgraben (Iglseebach), Quellfluss des Iglseebachs im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Haselgraben (Kahl), rechter Zufluss der Kahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Haselgraben (Tal), Tal in Oberösterreich, das das Mühlviertel in einen östlichen (unteren) und einen westlichen (oberen) Teil trennt
 Haselgraben (Havel), rechter Zufluss der Havel im Bezirk Reinickendorf, Berlin

Siehe auch: 
 Haselbach
 Haselgrabenbach
 Haslengraben